Рогозна  — топоним:

Россия 
 Рогозна — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Рогозна — посёлок железнодорожного разъезда в Дмитриевском районе Курской области.
 Рогозна — село в Мордовском районе Тамбовской области

Украина 
 Рогозна — село в Тывровском районе Винницкой области
 Рогозна — село в Любарском районе Житомирской области
 Рогозна — село в Володарском районе Киевской области
 Рогозна — село в Сквирском районе Киевской области
 Рогозна — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области
  — бывший населённый пункт; ныне — микрорайон Черновцов

См. также 
 Рогозна (река)
 Рогозно
 Рогозное